

Cinema 
 Rebecca - La prima moglie (Rebecca) – film del 1940  diretto da Alfred Hitchcock
 Rebecca – film del 1952
 Rebecca – film del 1963
 Rebecca – film del 2020 diretto da Ben Wheatley

Televisione
 Rebecca – film tv del 1962
 Rebecca – sceneggiato televisivo del 1962
 Rebecca – sceneggiato televisivo del 1969
 Rebecca – film tv del 1979 diretto da Simon Langton
 Rebecca – miniserie televisiva del 1997 diretta da Jim O'Brien
 Rebecca, la prima moglie – miniserie televisiva del 2008 diretta da Riccardo Milani

Teatro
 Rebecca – musical del 2006 di Michael Kunze e Sylvester Levay

Letteratura
Rebecca, la prima moglie (Rebecca) – romanzo di Daphne du Maurier

Musica
 Rebecca – gruppo musicale pop giapponese

Geografia 
 Rebecca – città della Contea di Turner, Georgia (Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Rebecca – nome proprio di persona italiano femminile

Altro 
 Rebecca – personaggio biblico
 Rebecca – personaggio del romanzo Ivanhoe
 Rebecca – personaggio del manga e anime One Piece
 Rebecca – serie a fumetti ideata da Renato Queirolo e Anna Brandoli